Meunasah Ara (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Meunasah Ara (Kaway XVI), een plaats in Indonesië
Meunasah Ara (Bandar Baru), een plaats in Indonesië
Meunasah Ara (Lhoksukon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing